La Prima Lega 2011-2012 è la 41ª edizione del massimo campionato siriano di calcio.

Squadre
In questa stagione alla competizione hanno preso parte 16 squadre.

Stadi e città

Classifica

Prima Fase

Gruppo 1

Legenda:
      Ammessa ai Play-off
      Ammessa ai Play-out

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Gruppo 2

Legenda:
      Ammessa ai Play-off
      Ammessa ai Play-out

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Seconda Fase

Poule Scudetto

Legenda:
      Campione della Siria 2011-2012 e ammessa alla Coppa dell'AFC 2013
      Ammessa alla Coppa dell'AFC 2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Poule Retrocessione

Legenda:
      Retrocesse in Prima Divisione 2012-2013

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Calcio nel 2011
Calcio nel 2012
2011